Малые ГЭС Кабардино-Балкарии — малые гидроэлектростанции мощностью менее 25 МВт, расположенные на территории республики Кабардино-Балкария.

Республика Кабардино-Балкария, в связи с наличием горного рельефа, обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом. Реки региона принадлежат к бассейну реки Терек (наиболее значительные водотоки - рр. Терек, Малка, Баксан, Чегем, Черек, Урух). Гидроэнергетический потенциал используется несколькими средними и малыми ГЭС. К числу первых относится Баксанская ГЭС (27 МВт, р.Баксан, введена в 1939 году), Аушигерская ГЭС (60 МВт, р.Черек, введена в 2002 году), Кашхатау ГЭС (65,1 МВт, р.Черек,  введена в 2010 году),  Зарагижская ГЭС (30,6 МВт, р.Черек, введена в 2016 году).

Собственник всех малых ГЭС Кабардино-Балкарии — ПАО «РусГидро» (Кабардино-Балкарский филиал).

Действующие малые ГЭС 

МГЭС-3

Также встречается наименование ГЭС Псыхурей. Расположена на ирригационном канале Баксан-Малка. Строительство началось в 1995 году, первый гидроагрегат пущен в 2000 году, после чего до настоящего времени достройка ГЭС была заморожена в связи с ограниченной пропускной способностью канала. ГЭС построена по деривационной схеме.
Состав сооружений ГЭС:
 шлюз-регулятор;
 трехсекционная аванкамера;
 водоприемник с донной промывной галереей;
 отстойник;
 мусоросбросной лоток;
 подводящий канал;
 стальные турбинные водоводы (три нитки диаметром по 2,2 м);
 здание ГЭС;
 отводящий канал;
 ОРУ 35 кВ.

В настоящее время мощность ГЭС — 3,5 МВт, среднегодовая выработка — 9,1 млн кВт·ч. В здании ГЭС установлен один гидроагрегат с радиально-осевой турбиной РО-45 В-140, работающей при расчетном напоре 35,8 м. Производитель гидроагрегата — ОАО «Новая Сила» (Ленинградский Электромашиностроительный Завод, ныне входит в концерн «Русэлпром»).
Планируется достройка ГЭС с установкой еще 2 гидроагрегатов по 3,5 МВт и доведением мощности ГЭС до 10,5 МВт, среднегодовой выработки до 37,8 млн кВт·ч. В настоящее время, достройка ГЭС включена в программу комплексной модернизации ПАО «РусГидро», со сроком реализации после 2020 года.

Акбашская ГЭС

Расположена на ирригационном Акбашском (Малка-Терек) канале, работает в летний период на ирригационном стоке. Построена в 1928 году при мощности 0,35 МВт, позднее была заброшена и не эксплуатировалась. Восстановлена и реконструирована в 1995 году. ГЭС построена по деривационному типу, состав сооружений ГЭС:
 деривационный канал длиной 1,3 км с головным сооружением;
 напорный бассейн с двумя секциями напорных камер;
 холостой водосброс;
 напорный трубопровод длиной 40 м, диаметром 1,4 м;
 подводящий канал длиной 100 м;
 отводящий канал длиной 150 м;
 здание ГЭС.

Мощность ГЭС — 1,1 МВт, проектная среднегодовая выработка — 4 млн кВт·ч (реально среднегодовая выработка не превышает 1,8 млн кВт·ч по причине плохого состояния Акбашского канала, требующего расчистки). В здании ГЭС установлено 2 пропеллерных гидроагрегата Пр15-Г-100 мощностью по 0,55 МВт, работающих при расчетном напоре 15,5 м. Производитель гидроагрегатов — фирма «ИНСЭТ». Выше по течению канала возможно строительство еще одной ГЭС — Акбашской № 0. 

Мухольская ГЭС

Расположена на реке Черек Балкарский у села Верхняя Балкария, введена в эксплуатацию в 1962 году. ГЭС построена по деривационной схеме. 
Состав сооружений ГЭС:
 земляная плотина;
 водоприемник;
 отстойник;
 деривация;
 турбинный водовод;
 здание ГЭС.
Мощность ГЭС — 0,9 МВт (ранее — 0,64 МВт), среднегодовая выработка — 4 млн.кВт·ч (ранее 1,8 млн.кВт·ч). В здании ГЭС установлено 2 горизонтальных радиально-осевых гидроагрегата с турбинами РО-140-60 (производства АОЗТ «Завод «Красный Октябрь» г. Харьков) и генераторами СГ-450-10В4 УХЛ4 с системой возбуждения СТС-1п-48-250 УХЛ4 (производства Научно-производственного закрытого акционерного общества «Электромаш» г. Тирасполь). До реконструкции на станции были установлены турбины марки ГМ-59РО-82, производства Уральского завода гидромашин. Расчетный напор - 28,5 м. За время эксплуатации станция морально устарела и физически износилась, в связи с чем была проведена её реконструкция. В январе 2008 года фирма «Энергострой ЛТД» начала работы по созданию проекта реконструкции головного узла ГЭС , тогда же были объявлены конкурсы на поставку гидросилового и электротехнического оборудования для ГЭС со сроками исполнения к июню 2008 года,,. В октябре 2009 года станция была остановлена и выведена в реконструкцию, за время которой были реконструированы головной узел, деривация, здание ГЭС, заменено всё гидросиловое и электротехническое оборудование. Пуск реконструированной станции состоялся 28 марта 2011 года.

Выше по течению возможно строительство Мухольской ГЭС № 2.

Верхнебалкарская ГЭС

Расположена на реке Черек Балкарский у села Верхняя Балкария, введена в эксплуатацию в 2021 году. Мощность станции — 10 МВт.

Строящиеся ГЭС 

По состоянию на 2022 год, ведется строительство Черекской малой ГЭС мощностью 23,4 МВт.

Ликвидированные ГЭС 

Советская ГЭС

В некоторых источниках именуется Советская малая ГЭС. Введена в эксплуатацию в 1959 году. ГЭС была построена по деривационной схеме (длина деривационного канала 3,83 км). Мощность ГЭС — 2 МВт, среднегодовая выработка — 15 млн.кВт·ч. В здании ГЭС было установлено 3 радиально-осевых гидроагрегата, работающих при расчетном напоре 27 м. После пуска Аушигерской ГЭС, сток воды в основном русле реки Черек снизился, что привело к остановке ГЭС в 2003 году и её демонтажу в 2008 году. 

Солдатская ГЭС

Мощность ГЭС — 0,36 МВт. В настоящее время находится в нерабочем состоянии. Собственник ГЭС и перспективы её восстановления неизвестны.

Перспективные малые ГЭС 
Анонсировано значительное количество проектов строительства в Кабардино-Балкарии малых ГЭС.

Адыр-Су ГЭС

В некоторых источниках именуется «ГЭС Адыр-Су № 2». Створ ГЭС на р.Адыр-Су (приток р.Баксан), Эльбрусский район. Мощность ГЭС — 24 МВт, среднегодовая выработка — 93,8 млн кВт·ч. По другим проработкам, мощность ГЭС — 24,5 МВт, среднегодовая выработка — 92,5 млн кВт·ч. ГЭС деривационного типа, состав сооружений ГЭС:
 бетонная плотина высотой 5 м с водозабором;
 напорный деривационный трубопровод диаметром 1,6 м и длиной 4,5 км;
 здание ГЭС.

В здании ГЭС должны быть размещены 4 ковшовых гидроагрегата мощностью по 6,125 МВт, работающих при расчетном напоре 440 м на расчетном расходе 1,8 м³/сек (каждый). Оператор проекта ГЭС — фонд «Новая энергия», контролируемый ОАО «РусГидро». Ориентировочная стоимость строительства ГЭС 1112 млн.руб. Строительство ГЭС включено в ФЦП «Юг России». Ввод ГЭС был намечен на 2009 год, но осуществлен не был, перспективы проекта не ясны.

каскад ГЭС Адыл-Су

Представляет собой комплекс из двух сопряженных ГЭС: МГЭС-1 и МГЭС-2. Расположены в Эльбрусском районе. Общая мощность комплекса ГЭС - 14,2 МВт, среднегодовая выработка — 60,3 млн кВт·ч. 
 МГЭС-1 представляет собой деривационную гидроэлектростанцию, использующую сток рек Адыл-Су (приток р.Баксан) и Шхельда (приток р.Адыл-Су). Мощность ГЭС — 8 МВт. Состав сооружений ГЭС:
 бетонные плотины высотой 5 м с водозаборами на реках Адыл-Су и Шхельда;
 напорные деривационные трубопроводы диаметром 1,2 м и длиной 3,5 км (от водозабора на р.Адыл-Су) и 1,9 км (от водозабора на р.Шхельда);
 здание ГЭС.
В здании ГЭС должны быть размещены 4 ковшовых гидроагрегата мощностью по 2 МВт, работающих при расчетном напоре 324/207 м на расчетном расходе 3,7 м³/сек (общий).
 МГЭС-2 представляет собой деривационную гидроэлектростанцию, использующую сток реки Адыл-Су и вышележащей МГЭС-1. Мощность ГЭС — 6,4 МВт. Состав сооружений ГЭС:
 водозаборное сооружение;
 напорный деривационный трубопровод диаметром 1,6 м и длиной 3 км;
 здание ГЭС.
В здании ГЭС должны быть размещены 4 ковшовых гидроагрегата мощностью по 1,6 МВт, работающих при расчетном напоре 174 м на расчетном расходе 4,45 м³/сек (общий).

Оператор проекта ГЭС — фонд «Новая энергия», контролируемый ОАО «РусГидро». Ориентировочная стоимость строительства ГЭС 714 млн.руб. В октябре 2007 года фонд «Новая энергия» объявил конкурс на разработку ТЭО (проекта) и рабочего проекта ГЭС. Ввод ГЭС был намечен на 2009 год, но осуществлен не был, перспективы проекта не ясны..

Кара-Су ГЭС

Створ ГЭС на р. Кара-Су, Черекский район. Мощность ГЭС — 4,5 МВт, среднегодовая выработка — 28,6 млн кВт·ч, . ГЭС деривационного типа, используется объединенный сток реки Кара-Су и её притоков — рек Жагдан-Су и Хосон-Суат. Состав сооружений ГЭС:
 водозаборные узлы на реках Карасу, Жагдан-Су и Хосон-Суат;
 безнапорная лотковая деривация;
 бассейн суточного регулирования;
 водоприемник башенного тиа с холостым водосбросом;
 напорный деривационный трубопровод;
 здание ГЭС;
 отводящий канал.
Гидроагрегаты ГЭС ковшового типа, работают при напоре 410 м.

В 2006 году ОАО «Зеленчукские ГЭС» объявляло конкурс на разработку проекта данной ГЭС. По ранним проработкам, мощность ГЭС должна была составить 3 МВт, среднегодовая выработка — 15 млн кВт·ч, в здании ГЭС должны были быть размещены 2 ковшовых гидроагрегата мощностью по 1,5 МВт, работающих при расчетном напоре 350 м на расчетном расходе 1 м³/сек (общий). Ориентировочная стоимость проекта оценивалась в 184,5 млн руб. В 2007 году руководство Кабардино-Балкарии вело переговоры с немецкими инвесторами об их участии в проекте, однако соглашение подписано не было. В январе 2008 года о намерении реализовать проект данной ГЭС заявило ОАО «ГидроОГК». В марте 2008 года было заявлено, что проект находится в стадии практической реализации . В июне 2008 года сообщалось, что проект находится на стадии разработки технико-экономического обоснования; продолжительность строительства определялась в 12 месяцев. Ввод ГЭС был запланирован в 2009 году, но строительство станции начато не было.

Мухольская ГЭС № 2

Створ ГЭС на р. Черек Балкарский, Черекский район. Мощность ГЭС — 1,78 МВт, среднегодовая выработка — 11,4 млн кВт·ч. ГЭС деривационного типа. Состав сооружений ГЭС:
 водозаборное сооружение;
 отстойник;
 железобетонный деривационный лоток длиной 2,3 км;
 напорный бассейн;
 два напорных трубопровода диаметром 1,4 м и длиной 50 м;
 здание ГЭС;
 отводящий канал.

В здании ГЭС должны быть размещены 2 гидроагрегата мощностью по 0,89 МВт, работающих при расчетном напоре 35,5 м на расчетном расходе 3 м³/сек (каждый). Ориентировочная стоимость проекта 125,5 млн руб.

Проекты компании Greta Energy

В ноябре 2008 года появилась информация об одобрении руководством Кабардино-Балкарии инвестиционного проекта создания каскада из шести малых ГЭС (четыре — на реке Хазнидон и две — на реке Урух) в Лескенском районе республики. Мощность каскада должна составить 45 МВт, среднегодовая выработка — 175 млн кВт·ч. Общий объем инвестиций в проект должен составить более 2 млрд руб. ГЭС планировалось ввести в эксплуатацию в 2012—2013 годах, но фактически строительство начато не было. Оператор проекта - канадская компания Greta Energy. По другим данным, Greta Energy планирует построить в Кабардино-Балкарии 12 малых ГЭС общей мощностью 66,7 МВт общей стоимостью 3,48 млрд.руб.

Перспективный каскад малых ГЭС на реке Малке

Проекты по строительству ГЭС на Малке разрабатываются с 1980-х годов, наиболее детально проработан проект Сармаковской ГЭС, представленный на ряде инвестиционных форумов.  В январе 2009 года было заявлено о планах строительства каскада малых ГЭС на р. Малка. Каскад планируется в составе четырех ГЭС — Сармаковской, Каменномостской, Хабазской, Большой Лахран. Суммарная мощность ГЭС каскада составляет более 96 МВт. Детальное проектирование ГЭС каскада должно было начаться в 2009 году, ввод в строй ГЭС был запланирован с 2012 по 2015 годы. Стоимость проекта составляла не менее 6,3 млрд руб. По состоянию на 2018 год, строительство не начато.

Другие малые ГЭС

Существуют проектные проработки разных лет по большому количеству малых ГЭС, представленные в таблице. Современный статус данных проектов неизвестен. В 1998 году для Жемталинской ГЭС были изготовлены 6 гидроагрегатов мощностью по 0,65 МВт, но станция построена не была.

Примечания

Ссылки 
 Проекты ГЭС Кара-Су, Мухольской №2, достройки первой очереди МГЭС-3
 Проекты ГЭС Адыр-Су, Адыл-Су, Верхнебалкарской и Зарагижской ГЭС
 Малые ГЭС Кабардино-Балкарии на официальном сайте ОАО «РусГидро»

Гидроэлектростанции России
Проектируемые гидроэлектростанции России
Строящиеся гидроэлектростанции России
Электростанции Кабардино-Балкарии